ICAR steht für:
 Internationale Kommission für alpines Rettungswesen
 Chery iCar, Elektroauto des chinesischen Herstellers Chery Automobile

Abkürzung